Майкл Маккормик:

Майкл или Майк Маккормик могут относиться к:

 Маккормик, Майкл, профессор
 Майкл Э. Маккормик, профессор
 Майк Маккормик (бейсболист) (1883–1953), шотландский бейсболист
 Майк Маккормик (аутфилдер) (1917–1976), американский бейсболист
 Майк Маккормик (питчер) (род. 1938), американский бейсболист
 Майкл Маккормик (актёр) (род. 1951), американский актёр театра, мюзиклов, кино и телевидения
 Майкл Маккормик (певец) — певец канадской группы The Arrogant Worms

См. также 
 Маккормак, Майкл